Aleksandr Volkov (ruimtevaarder), Russisch ruimtevaarder
 Aleksandr Volkov (tennisser), Russisch tennisser
 Alexander Volkov (kickbokser) (1988), Russisch MMA-vechter en kickbokser